Zelot har flere betydninger:
 Zelot - En tilhænger af en jødisk modstandsgruppe under den romerske besættelse (se Zeloter).
 Zelot - Herfra i overført betydning om en nidkær forkæmper for troen.
 Zelot - eller om en religiøs fanatiker.

Kilder/henvisninger 
 Lexopen